Сан Елој има више значења:

 Сан Елој, Ел Тамариндо (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Елој (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику